Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Česnokov che ha battuto in finale Francisco Clavet 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (finale)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (Campione)

 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Marcos Górriz (secondo turno)
 Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1996